De Oberliga West werd in 1947 opgericht en was samen met de andere Oberliga's de hoogste voetbalklasse in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog tot 1963.

De bestgeklasseerde teams speelden de eindronde om de landstitel. In 1963 verving de Bundesliga de Oberliga, de teams die zich niet kwalificeerden werden in de Regionalliga ondergebracht.

Statistieken eerste klasse 
 /16 = aantal seizoenen in 1ste (1947-1963)

Succesrijke teams(1947-1963) 
 Borussia Dortmund: 6 x kampioen, 3 x landskampioen(1956, 1957 und 1963)
 1.FC Köln: 5 x , 1 x Landskampioen(1962) 
 Rot-Weiß Essen: 2 x kampioen, 1 x Landskampioen (1955)
 FC Schalke 04: 2 x kampioen, 1 x Landskampioen(1958)
 Westfalia Herne: 1 x kampioen

Externe links 
 http://www.dfb.de